Tour Championship ist der Name folgender Sportveranstaltungen:

 Tour Championship (Golf), Golfturnier
 Tour Championship (Snooker), Snookerturnier
 WPBA Tour Championship, Poolbillardturnier

Siehe auch
 Players Tour Championship, Serie von Snookerturnieren